Lini ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Lini (1924–1996), italienischer Journalist und Rennstall-Teamchef
 Ham Lini (* 1951),  Politiker aus Vanuatu
 Hilda Lini, Politikerin aus Vanuatu
 Walter Hadye Lini (1942–1999),  Politiker aus Vanuatu